Die Allunionsagentur für den Schutz der Autorenrechte (Wsessojusnoje Agentstwo po awtorskim prawam (WAAP) – ()) wurde nach dem Beitritt der Sowjetunion am 27. Februar 1973 mit Wirkung zum 27. Mai 1973 zum Internationalen Welturheberrechtsabkommen durch Dekret vom 20. August am 20. September 1973 gegründet. Bei der WAAP handelte es sich offiziell um eine nichtstaatliche Autorenorganisation, die die urheberrechtlichen Interessen russischer Autoren vertrat.

Die WAAP ersetzte die Wsessojusnoje uprawlenije po ochrane awtorskich praw (WUOAP).

Einzelnachweise

Literatur 
 S. L. Levitsky: Introduction to Soviet Copyright Law. (Law in Eastern Europe; 8). Leiden 1964.
 Michiel Elst: Copyright, Freedom of Speech, and Cultural Policy in the Russian Federation, Martinus Nijhoff. Leiden/Boston 2005. ISBN 9-004-14087-5.

Weblinks 
 https://www.seva.ru/oborot/calendar/?o=307 (russ.)

Verwertungsgesellschaft
Urheberrechtsgeschichte
Kultur (Sowjetunion)